Duteurtre est un patronyme porté par plusieurs personnalités :

 Benoît Duteurtre (France 1960-), est un romancier, essayiste et critique musical français.
  Pierre Duteurtre est un homme politique lié à la commune française de Bonneville-Aptot.
 Pierre Duteurtre plus connu sous le pseudonyme de Dut, (France 1911-1989) est un dessinateur de bandes dessinées et un peintre.

Patronyme normand